Jonas Cedercreutz kan avse:

Jonas Cedercreutz (arkitekt)
Jonas Cedercreutz (ämbetsman)